Ulrik Christian Gyldenløve kan avse:
 Ulrik Christian Gyldenløve (1630-1658), oäkta barn till Kristian IV av Danmark och riksgeneral.
 Ulrik Christian Gyldenløve (1678-1719), oäkta barn till Kristian V av Danmark.